Il doppio del torneo di tennis Manchester Trophy 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Adam Feeney e Robert Smeets che hanno battuto in finale Harsh Mankad e Ashutosh Singh 6-3, 65-7, [10-6].

Teste di serie 

 Adam Feeney /  Robert Smeets (Campioni)
 Josh Goodall /  Michael Ryderstedt (semifinali)

 Richard Bloomfield /  Ken Skupski (semifinali)
 Harsh Mankad /  Ashutosh Singh (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Manchester Trophy 2008